Дирк ван дер Аа (, также известный под именем Теодорус ван дер Ха (); 1 марта 1731, Гаага — 23 февраля 1809, там же) — нидерландский художник, график-орнаменталист, представитель рококо.

Вся жизнь и творчество Дирка ван дер Аа связаны с Гаагой. В молодости художник совершил несколько поездок в Париж. В середине 1750-х годов учился мастерству живописи у малоизвестных художников Иоганна Хейнриха Келлера и Геррита Меса.

Стал известен с 1755 г., благодаря своим живописным декорационным аллегориям и работам, выполненным в технике однотонной гризайли.

Воспитал ряд учеников.

Избранные произведения 
 Аллегории лета (1775) Картина на Artnet
 Путти играющие в облаках. (1773)
 Играющие путти, аллегория Солнца Картина на Artnet

Ссылки 
 Ian. Chilvers: Oksfordzki leksykon sztuki. Warszawa: Arkady, 2002, s. 11. ISBN 83-213-4157-8.
 Hoogsteder & Hoogsteder, A Feast for the Eye. Hague painter

Художники рококо
Художники Нидерландов